Sveti Jernej je lahko oseba:
 Apostol Jernej - eden od Jezusovih dvanajstih apostolov

Poleg tega je Sveti Jernej tudi pogosto ime krajev, župnij in cerkva:
Sveti Jernej, Slovenske Konjice
Župnija Sv. Jernej pri Ločah
Župnija Sv. Jernej nad Muto
Cerkev sv. Jerneja, Šiška
Sankt Bartlmä, Sveti Jernej, vas ob slovenski meji na avstrijskem Štajerskem

Nekateri kraji imajo v imenu samo besedo Jernej ali pa tudi Šentjernej:
Občina Šentjernej
Jerneja vas

Glej tudi: 
Jernej (ime)